Kässmayer ist der Familienname folgender Personen:
 Karl Kässmayer (1861–1897), österreichischer Maler
 Moritz Kässmayer (1831–1884), österreichischer Violinist, Dirigent und Komponist